Krummbeck bezeichnet:
 Krumbeck (Feldberger Seenlandschaft), ein Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern
 Naturschutzgebiet Krummbeck